Peythieu ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Peythieu (* 1951), französischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Philippe Peythieu (* 1950), französischer Schauspieler, Synchronsprecher und -regisseur